Gilles Servat (né en 1945), auteur-compositeur-interprète d'expression française et bretonne ;
Guy Servat (1924-2009), haut fonctionnaire français, premier directeur de l'ANPE ;
Henry-Jean Servat (né en 1949), écrivain et journaliste français ;
Loup Servat (v.805-862), ecclésiastique français ;
William Servat (né en 1978), joueur de rugby français.
Patronyme français
Patronyme occitan